Кожамжар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кожамжар — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кожамжар — село в Актогайском районе Павлодарской области.